¿Dónde estás corazón? puede hacer referencia a:

 ¿Dónde estás corazón? (tango), canción compuesta por Luis Martínez Serrano en 1924, versionada en tango por Augusto Pedro Berto (en 1930);

 ¿Dónde estás corazón? (canción de Shakira), incluida en su disco Pies Descalzos (1995);
 ¿Dónde estás corazón? (programa de televisión), emitido por Antena 3 (España) desde 2003 y finalizado en septiembre de 2011.

Confundible con
 ¿Dónde están corazón?, canción del cantante Enrique Iglesias (2008), incluida en el álbum recopilatorio Enrique Iglesias: 95/08 Éxitos.
 Donde está el corazón, película estadounidense de 1990 dirigida por John Boorman.